Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1965-1966
 Eerste klasse 1965-66 (basketbal België)
 Eerste klasse 1965-66 (voetbal België)
 Eerste klasse 1965-1966 (basketbal dames België)